Парсела Веинтикуатро има више значења:

 Парсела Веинтикуатро (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Парсела Веинтикуатро, Ехидо Куернавака (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику